Éthra peut désigner :
 Dans la mythologie grecque : 
 Éthra la Titanide, également appelée Théia, est la mère d'Hélios, de Séléné et d'Éos,
 Éthra l'Océanide passe pour la mère d’Hyas et des Hyades,
 Éthra fille de Pitthée est la mère de Thésée ;
 Éthra, épouse de Phalanthos.
 En astronomie, (132) Éthra est un astéroïde.
 Aethra est un genre de crabes de la famille des Aethridae.